

Localidades
Condado de Independence (Arkansas)
Independence (Califórnia)
Independence (Iowa)
Independence (Kansas)
Independence (Kentucky)
Independence (Luisiana)
Independence (Minnesota)
Independence (Missouri)
Independence (Ohio)
Independence (Oregon)
Independence (Virgínia)
Independence (Wisconsin)

Outros
Classe Independence
Ou ainda:
Independence Hall

Desambiguação